Бетјун има више значења:
 Бетјун (Јужна Каролина)
 Бетјун (Колорадо)